Nowe Miasteczko – miasto w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim
 Nowe Miasteczko – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim
 Nowe Miasteczko – dawna gromada
 Nowe Miasteczko – nieczynna stacja kolejowa w Nowym Miasteczku, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 MKS Nowe Miasteczko